

Ренська Весь — гміна в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства
 Ренська-Весь — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Ренська-Весь — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства